Żabików peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Żabików, un village de la voïvodie de Łódź
 Żabików, un village de la voïvodie de Lublin